Der Neftçi Peşəkar Futbol Klubu, im deutschsprachigen Raum bekannt als Neftçi Baku, ist ein Fußballverein aus Baku, der Hauptstadt Aserbaidschans.

Geschichte 
Der Verein wurde 1937 unter dem Namen Neftjanik gegründet und erhielt 1968 seinen heutigen Namen, damals allerdings noch in kyrillischer Schreibweise. Zu Zeiten der Sowjetunion war der Verein der erfolgreichste aserbaidschanische Verein, Neftçi verbrachte insgesamt 27 Spielzeiten in der ersten Liga. Ein Titel konnte jedoch nie errungen werden, ein dritter Platz 1966 war der größte Erfolg. 1988 stieg Neftçi zum letzten Mal in der Geschichte der sowjetischen Liga ab und verbrachte die Zeit bis 1991 in der Perwaja Liga. Als die Sowjetunion und mit ihr auch deren Fußballligen aufgelöst wurden, wurde die aserbaidschanische Premyer Liqası gegründet. In der dieser neuen, nationalen Liga wurde Neftçi einer der dominierenden Vereine. Der Klub gewann 1992, 1996, 1997, 2003, 2004, 2005, 2011, 2012 und 2013 den aserbaidschanischen Meistertitel. Ein weiterer großer Erfolg war 2006 der Gewinn des GUS-Pokals.

2012/13 startete der Klub als Meister in der Qualifikation zur UEFA Champions League. Nachdem man den FC Sestaponi (2. Qualifikationsrunde) eliminieren konnte, schied man gegen Hapoel Ironi Kirjat Schmona in der dritten Qualifikationsrunde aus. In der Relegation zur Europa League gelang Baku eine Sensation, als APOEL Nikosia, Vorjahresviertelfinalist der Champions League, eliminiert werden konnte. Baku ist die erste aserbaidschanische Mannschaft, die an der Gruppenphase der Europa League teilnahm und ist auch die erste aserbaidschanische Mannschaft, die an der Gruppenphase eines Europapokalwettbewerbs überhaupt teilnahm.

Erfolge 
 Aserbaidschanische Meisterschaft (9): 1992, 1995/96, 1996/97, 2003/04, 2004/05, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2020/21
 Aserbaidschanischer Pokal (7): 1994/95, 1995/96, 1998/99, 2001/02, 2003/04, 2012/13, 2013/14
 Aserbaidschanischer Supercup (4): 1993, 1995, 1996, 2004
 GUS-Pokal (1): 2006

Europapokalbilanz

Spieler

Trainer 
  Anatolij Demjanenko (2008)
  Hans-Jürgen Gede (2008–2009)

Weblinks 

 Offizielle Website (aserbaidschanisch, englisch, russisch)
 Erfolg im GUS-Pokal 2006 (UEFA)

Neftci
Neftci Baku